Лавакре́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиз. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02414.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 212 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 136 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 91 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 59,0 %). Из 91 активных жителей работали 76 человек (46 мужчин и 30 женщин), безработных было 15 (9 мужчин и 6 женщин). Среди 45 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Лавакрес 

Коммуны департамента Эна